Алекса́ндр Талы́зин:
 Талызин, Александр Иванович (1777—1847) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.
 Талызин, Александр Иванович (1870—1938) — пресвитер Русской православной церкви, священномученик
 Талызин, Александр Фёдорович (1734—1787) — екатерининский вельможа, участник переворота 1762 года.